Op de Open Franse Tenniskampioenschappen 2001 speelden de mannen  in het dubbelspel van 28 mei tot en met 10 juni. De ongeplaatste Indiërs Mahesh Bhupathi en Leander Paes wonnen het toernooi door in de finale de als dertiende geplaatste Tsjechen Petr Pála en Pavel Vízner te verslaan met 7-6(5), 6-3.

Geplaatste teams

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe link 
 Officiële website Roland Garros
 Uitslagen mannendubbelspel op de ATP-site

Roland Garros
ITF-toernooi in 2001